Torchiaresi – abitanti di Torchiara
Torchiaresi – abitanti di Torchiaro